Заба́вский — русская фамилия.

Известные носители 
 Забавский, Николай Михайлович (1953—2017) — белорусский историк.
 Забавский, Сергей Вилорович (род. 1972) — таджикистанский бегун на длинные дистанции.